Фо́рмула Карда́но — формула для нахождения корней канонической формы кубического уравнения
 
над полем комплексных чисел. Названа в честь итальянского математика Джероламо Кардано, опубликовавшего её в 1545 году. В 1545 году Никколо Тарталья обвинил Кардано в плагиате: последний в трактате «Ars Magna» раскрыл алгоритм решения кубических уравнений, доверенный ему Тартальей в 1539 году под обещание не публиковать. Хотя Кардано не приписывал алгоритм себе и честно сообщил в книге, что авторами являются Сципион дель Ферро и Тарталья, алгоритм ныне известен под незаслуженным названием «формула Кардано».

Любое кубическое уравнение общего вида 
 
при помощи замены переменной

может быть приведено к указанной выше канонической форме с коэффициентами

Формула 
Определим величину:

Если все коэффициенты кубического уравнения вещественны, то и Q вещественно, и по его знаку можно определить тип корней:

 Q > 0 — один вещественный корень и два сопряжённых комплексных корня.
 Q = 0 — один однократный вещественный корень и один двукратный, или, если p = q = 0, то один трёхкратный вещественный корень.
 Q < 0 — три вещественных корня. Это так называемый «неприводимый» случай, и именно при анализе этой ситуации впервые исторически возникло понятие комплексного числа, потому что вещественный результат получается по формуле с помощью комплексных чисел.

По формуле Кардано, корни кубического уравнения в канонической форме равны:

где
 
 

Дискриминант многочлена  при этом равен .

Применяя данные формулы, для каждого из трёх значений  необходимо брать такое , для которого выполняется условие  (такое значение  всегда существует).

Если кубическое уравнение вещественное, то рекомендуется по возможности выбирать вещественные значения .

См. также 
 Кубическое уравнение
 Метод Феррари
 Резольвента алгебраического уравнения
 Тарталья, Никколо
 Теорема Абеля — Руффини

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://algolist.manual.ru/maths/findroot/cubic.php
 http://www.mccme.ru/free-books/pdf/alekseev.pdf

Многочлены
Алгебраические уравнения